Claudemir Domingues de Souza (Macaúbas, 27 de março de 1988) é um futebolista brasileiro que atua como meio-campista. Atualmente, defende o Vizela.

Carreira 
Sua primeira equipe como jogador profissional foi o São Carlos, cujo desempenho o levou a ser contratado pela equipe holandesa do Vitesse, em 2008.

Após 76 partidas e nove gols marcados, Claudemir foi contratado pelo Copenhague, principal equipe da Dinamarca.

Na temporada 15/16 se transferiu para o Club Brugge da Belgica.

Títulos 
FC Copenhague
 Campeonato Dinamarquês: 2010–11, 2012–13

Club Brugge
 Jupiler Pro League: 2015–16
 Copa da Bélgica: 2014–15
 Super Copa da Bélgica: 2016

Naturais de Macaúbas
Futebolistas da Bahia
Futebolistas do São Carlos Futebol Clube
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do F.C. København
Futebolistas do Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Futebolistas do Sporting Clube de Braga